Das verlorene Labyrinth bezeichnet:

 einen Roman der US-amerikanischen Autorin Kate Mosse
 Das verlorene Labyrinth (Fernsehfilm), zweiteiliger Fernsehfilm aus dem Jahr 2012